Skaraborgs regemente (piechota)
 Skaraborgs regemente (wojska pancerne)